Љубогошта може да се односи на:

 Горња Љубогошта, насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Доња Љубогошта, насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ